Eryngium suaveolens är en flockblommig växtart som beskrevs av Pierre Marie Auguste Broussonet och René Louiche Desfontaines. Eryngium suaveolens ingår i släktet martornar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Martornar
suaveolens